César Javier Vega Perrone (né le  à Montevideo en Uruguay) est un footballeur international uruguayen, devenu entraîneur, qui évoluait au poste de défenseur.

Biographie

Carrière de joueur

Carrière en club 

César Vega joue principalement en faveur du club uruguayen du Danubio Fútbol Club, et de l'équipe argentine du Deportivo Mandiyú.

Il dispute 12 matchs en Copa Libertadores.

Carrière en sélection 

César Vega reçoit huit sélections en équipe d'Uruguay, sans inscrire de but, entre 1984 et 1986.

Il figure dans le groupe des sélectionnés lors de la Coupe du monde de 1986. Lors du mondial organisé au Mexique, il ne joue aucun match.

Carrière d'entraîneur

Palmarès 
 Danubio
 Championnat d'Uruguay :
 Vice-champion : 1983.

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international uruguayen
Joueur du Danubio FC
Joueur du Club Atlético Progreso
Joueur du CF Atlante
Joueur du Central Español Fútbol Club
Entraîneur uruguayen de football
Naissance en septembre 1959
Naissance à Montevideo